Ludzie:
 Mako – japońskie imię żeńskie
 Księżniczka Mako – córka księcia Fumihito
 Mako – amerykański aktor, japońskiego pochodzenia

Miejsca:
 Mako – miasto w Senegalu
 Mako – Magong – miasto na Peskadorach (Republika Chińska); między 1895 a 1945 mieściła się tam japońska baza wojskowa

Fikcja:
 Mako – wyspa w serialu H2O – wystarczy kropla i Mako Mermaids: Syreny z Mako
 Mako – rodzaj energii w świecie Final Fantasy VII
 Mako – imię bohatera serialu Nieśmiertelny

Hasła o pisowni z niepolską diakrytyką:
 Makó – miasto na Węgrzech

Informatyka:
 Mako – biblioteka szablonów oparta na języku Python stosowana m.in. w Pylons